«Домоводство» () — американский ситком, премьера которого состоялась 7 апреля 2021 года на американском телеканале ABC.

Сюжет 
История отношений двух братьев, Тома и Коннора, и их сестры Сары, каждый из которых добился разного положения в обществе — Коннор выбился в богачи, Том принадлежит среднему классу, а Сара едва сводит концы с концами.

В ролях

Основной состав 
 Тофер Грейс — Том
 Кэйтлин Макги — Сара
 Джимми Татро — Коннор
 Карла Соуса — Марина
 Сашир Замата — Дениз
 Шайло Бирман — Гретхен
 Джордин Кюре — Шамия
 Джекоби Суэйн — Кельвин
 Хлоя Джо Раунтри — Камила
 Лидия Порто — Лупе

Второстепенный состав

Обзор сезонов

Список эпизодов

Сезон 1 (2021)

Сезон 2 (2021—2022)

Сезон 3 (2022—2023)

Производство

Разработка 
14 мая 2021 года телеканал ABC продлил телесериал на второй сезон. Премьера второго сезона сериала состоялась 21 сентября 2021 года. 13 мая 2022 года телеканал ABC продлил телесериал на третий сезон. Премьера третьего сезона намечена на 21 сентября 2022 года.

Кастинг

Съемки

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США, запущенные в 2021 году
Программы телеканала American Broadcasting Company
Телесериалы ABC Studios